ZWR steht für:
 Zentrales Waffenregister 
 Zwischenregenerator, siehe Repeater #Repeater im TK-Netz
 ZWR - Das Deutsche Zahnärzteblatt, zahnärztliche Fachzeitschrift
 Simbabwe-Dollar (bis 1. August 2008 war es ZWD)

ZWR